Мерсе Родореда и Гурги (10 октября 1908 — 13 апреля 1983) — каталонская писательница послевоенного периода.

Её роман «Площадь Диамант» (La plaça del Diamant, 1962) переведён на многие языки. Много писала о гражданской войне в Испании.

Биография 
Мерсе Родореда родилась десятого октября 1908 года в Барселоне. Она была единственным ребёнком в семье и рано вышла замуж за брата своей матери, когда ей было двадцать лет. Он был старше её на семнадцать лет. Через год у них родился сын.

Супружеская и материнская жизнь направляла её на писание. В то же время, в Испании начинается вторая республика и в её обстановке свободы писательница становится отважной и решительной. В 1933 году она издала свой первый роман на собственные деньги. Она также работала в разных журналах и за следующие несколько лет публикует ещё три романа и несколько сказок.

В 1936 году, когда у неё уже была много связей с каталонскими публицистами и важными людьми, началась гражданская война. 1937 год был ключевым годом для писательницы: она получила премию «Крешельс» за роман «Алома» но также развелась с мужем. В следующем году, перед концом войны, она уехала во Францию в ссылку. Её сын отстал в Барселоне у её матери, потому что они думали, что она вернулась бы вскоре. Но после Перпиньяна и Тулузы, она поехала в замок Roissy-en-Brie на востоке Парижа. Там остановились некоторые каталонские беженцы, и писательница начала любовные отношения с каталонским писателем Армандом Обиолсом. Но была проблема. Он был женат на сестре другого писателя и его шурин и его тёща остановились в самом замке и они были против этой любви.

Ситуация стала хуже. Беженцы в замке должны были опять переехать из-за начала второй мировой войны. Несколько из них уехали в Америку, но пара влюблённых поехала в Лимож, где он был арестован. Следовательно, они ещё два года не могли жить вместе. В конце концов, они жили вместе в Бордо и снова в Париже, но ей было трудно. Она должна была работать портнихой и не могла писать до 1947 года, когда начала сотрудничество с журналом Ревиста де Каталуньа. До 1953 года она только писала короткие сказки из-за плохого здоровья и паралича правой руки. Но она улучшалась и переехала с Армандом в Женеву, потому что там он начал работать переводчиком в ЮНЕСКО.

По словам писательницы, Женева была скучным городом, и там она нашла время и мир чтобы писать. Она написала эссе, романы и книгу сказок, с которой она поиграла приз Виктор Катала в 1956 году. В это же время она тоже пишет свой самый известный роман, «Площадь Диамант», который не выиграет приз Сант Жорди в 1960 году. Но один член жюри заметил роман и рекомендовал его издателю, который публиковал его в 1962 году. В последующие годы она написала и издала другие романы: «Улица камелиях», «Сад около моря», и т. д. Её книги постепенно продавались переводились на иностранные языки. С одной стороны в шестидесятых годах она получала большое удовольствие от успехов в карьере, но с другой стороны в личной жизни у неё были грустные новости: в 1966 году умерла её мать и через три года её первый муж. Из-за его наследства, они с сыном спорились. После смерти Арманда, в 1971 году, она чувствовала себя одной в ссылке, и чувство удалённости ещё усилилось, потому что она обнаружила, что у Арманда была любовница с 1958 года. Её одиночество в Женеве и встреча с друзьями времен войны были причинами возвращении писательницы в Каталонию в 1972 году.

В течение шести лет она жила в Романье де ла Селве у подруги, где писательница закончила «Сломанное зеркало». Но писательница привыкла вести одинокий образ жизни и поэтому в деревне она построила свой дом, куда и переехала. Из Романье де ла Селва, где она жила до самой смерти, она наблюдала, как несколько её книг стали фильмами и ТВ передачами.

В 1983 году, она умерла в больнице Жироны от рака печени. Когда она узнала о раке, она больше не боролась за жизнь. В последние дни жизни она примирилась со своей семьёй, потому что её издатель оповестил их.

Главные произведения 
 Aloma (1938) «Алома»
 Vint-i-dos contes (1958)
 La plaça del Diamant (1962) «Площадь Диамант»
 El carrer de les Camèlies (1966) «Улица Камелий»
 Jardí vora el mar (1967)
 Mirall trencat (1974) «Разбитое зеркало»
 Semblava de seda i altres contes (1978)
 Quanta, quanta guerra… (1980) «Сколько войны»
 La mort i la primavera, «Смерть и весна», неокончен, вышел посмертно

Примечания

Ссылки 

 Mercè Rodoreda in LletrA, Catalan Literature Online (Open University of Catalonia)   
 Mirror Play: Virtual Exhibition on Mercè Rodoreda
 Biography and reviews at escriptors.com
 Mercè Rodoreda at Open Letter Books
 A Domestic Existentialist: On Mercè Rodoreda by The Nation

Писатели Каталонии